Wild Is the Wind, Nina Simone hatodik nagylemeze
 Wild Is the Wind, David Bowie 1981-es dala
 Wild Is the Wind, 1957-es film